

Toponymes

Canada 
 Sunset, quartier de Vancouver.

États-Unis 
 Sunset, ville de l'Arkansas ;
 Sunset, ville de Louisiane ;
 Sunset, census-designated place située au Texas ;
 Sunset, ville de l'Utah ;
 , nom de plusieurs lieux aux États-Unis ;
 Sunset Boulevard, boulevard de Los Angeles, en Californie, dont une section est le Sunset Strip ;
 Sunset District, quartier de San Francisco en Californie ;
 Sunset House, structure troglodytique du comté de Montezuma, dans le Colorado ;
 l'Abri Sunset Park Trail, refuge de montagne du comté de Pierce (État de Washington), inscrit au Registre national des lieux historiques.

Entreprises
Sunset Presse, agence de presse française.

Lieux culturels
Le Sunset-Sunside, club de jazz à Paris.

Cinéma
Sunset, film d'Andy Warhol sorti en 1966.
Sunset, titre original de Meurtre à Hollywood, film de Blake Edwards sorti en 1988.
 Sunset, film hongrois de László Nemes sorti en 2018.

Musique
Sunset est un album studio du groupe français Superbus sorti en .
 Sunset est un label phonographique indépendant Français, membre de la SCPP

Personnes
 Sunset Thomas, actrice américaine de films pornographiques.

Presse 
 Sunset, magazine mensuel américain.

Notes et références